Almberg steht für die Erhebungen

 Almberg (Bayerischer Wald) (1142 m), Bayerischer Wald, Landkreis Freyung-Grafenau, Gemarkung Annathal
 Almberg (Fränkische Alb) (526 m), Fränkische Alb, Landkreis Eichstätt, Gemarkung Irfersdorf